Le tournoi de tennis de Floride est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978 se dispute à Hollywood du 9 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Wendy Turnbull.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Floride
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978
Floride
Tennis aux États-Unis en 1978
Hollywood (Floride)
Tennis en janvier 1978